Сент-Жемм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 85 км на північний схід від Тулузи, 19 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 476 осіб у працездатному віці (15-64 років) 329 були активні, 147 — неактивні (показник активності 69,1%, у 1999 році було 66,3%). З 329 активних працювало 296 осіб (162 чоловіки та 134 жінки), безробітних було 33 (15 чоловіків та 18 жінок). Серед 147 неактивних 42 особи були учнями чи студентами, 48 — пенсіонерами, 57 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 332 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 807,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Жемм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн